Agnes Magnell ist der Name folgender Personen:
* Agnes Magnell (Autorin) (1848–1928), schwedische Autorin und Illustratorin
 Agnes Magnell (Architektin) (1878–1966), schwedische Architektin und Künstlerin